Kelila (voornaam), Hebreeuwse meisjesnaam
 Kelila (inslagkrater), inslagkrater op de planeet Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam